Slorok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Slorok (administrativ by i Indonesien, lat -8,11, long 112,36), Jawa Timur, 
 Desa Slorok (administrativ by i Indonesien, lat -8,05, long 112,24), Jawa Timur, 
 Kali Slorok, vattendrag, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar